Девятнадцатая симфония:
 , между 1757 и 1761
 , 1774
 , 1772
 , 1938—1939

 0019